Заводско́й либо Заво́дский сове́т СССР, Белоруссии, России, Украины может означать:
 Заводской совет — организация работников на предприятии для совместного отстаивания своих прав; форма демократии на предприятии.
 Заводской сельский совет
 Заводской городской совет (укр. Заводська міська рада) — входит в состав Лохвицкого района Полтавской области.
 Газимуро-Заводский райсовет — Газимуро-Заводский район.
 Заводской райсовет (Днепродзержинск) — Заводской район (Днепродзержинск).
 Заводской райсовет (Запорожье) — Заводской район (Запорожье).
 Заводской райсовет (Минск) — Заводской район (Минск).
 Заводской райсовет (Николаев) — Заводской район (Николаев).
 Заводской райсовет (Новокузнецк) — Заводской район (Новокузнецк).

См. также 
 Заводской